

События 
 19 января — город Бобастро пал через 11 лет после смерти Самуэля. Все Хафсы сосланы в Кордову. Абдеррахман III приказывает, чтобы были выкопаны останки Самуэля и его сына Хафара и выставлены в Кордове. Многие сторонники Хафсов казнены.
 928 (По датировке «Королевских анналов») (или 929 или 930) — Харальд ставит Эйрика верховным конунгом над братьями.
 928—933 (По датировке «Королевских анналов») — Король Норвегии Эйрик Кровавая Секира.
 928 (По датировке «Королевских анналов») — Рождение Харальда Серая Шкура.
 Конец Каролингов в Италии и Провансе.
 Убийство папы Иоанна X Марозией.
 928 — Папа Лев VI.
 С 928 — Князь Сербии Часлав Клонимирович.
 928—953 — Царь Армении Аббас.
 Царство Алидов в Табаристане уничтожено Зияридами (суннитами).
 Приблизительно в этом году Кудама ибн Джафар пишет труд по географии — «Книгу о харадже и искусстве секретаря» («Китаб ал-харадж ва санат ал-китаба»).
 Патриарх Константинополя — Трифон.

Родились 
 Орсеоло, Пьетро I

Скончались 
 Ашот II Железный

Примечания

См. также